Патрик Брин:
*  — ирландский игрок в гэльский футбол и спортивный функционер, чемпион Ирландии в составе команды графства Дублин (1902), президент Гэльской атлетической ассоциации (1924—1926).
 Брин, Патрик (род. 1960) — американский актёр, драматург и сценарист.